Hans Wulz ist der Name folgender Personen:

* Hans Wulz (General) (1893–1975), deutscher General
 Hans Wulz (Maler) (1909–1985), österreichischer Maler